Daguerre ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Daguerre (1787–1851), französischer Maler und Fotograf
 Jean Daguerre (1703–1785), Gründer und Direktor des Larressore-Seminars
 
 Marie-Catherine Daguerre (* 1960), französische Politikerin
 Francis Daguerre (1908–1985), französischer Rugbyspieler
 Olivier Daguerre (* 1969), französischer Sänger
 Martin Daguerre, ein im 16. Jahrhundert in eine juristische Angelegenheit verwickelte Person

Daguerre steht für:
 Daguerre (Mondkrater), Krater des Erdmonds
 (3256) Daguerre, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Daguerre (Mülhausen), Stadtteil von Mulhouse
 Rue Daguerre, Straße im 14. Arrondissement von Paris

Siehe auch:
 Daguerreotypie
 Dagur